Larivière (Territori de Belfort), municipi francès al departament de Territori de Belfort (regió del Franc Comtat)
 Larivière-Arnoncourt, municipi francès al departament de l'Alt Marne 
 Edmond Larivière (París, 1811 - Londres, 1842), arpista i compositor francès